Lancé – miejscowość i gmina we Francji
MGM-52 Lance - amerykański pocisk rakietowy
UUM-125 Sea Lance - amerykański pocisk rakietowy
USS Lance (AM-257) - amerykański trałowiec z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 Łańce – wieś w Polsce